Zuidkerke (Zeeland), verdwenen dorp in Zeeland
 Zuidkerke (Frankrijk), gemeente in Frankrijk (Zutkerque)